Серге́й Па́влович Коменда́нт (14 января 1915 — 21 января 1942) — советский военный деятель, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, старший лейтенант. Герой Советского Союза (1940).

Биография 
Сергей Павлович Комендант родился 14 января 1915 года в селе Тимофеевка в семье крестьянина. Украинец. Окончил начальную школу.

С 1935 года служил в Красной армии.

Награды 
 Герой Советского Союза (21 марта 1940 года, № 446);
 орден Ленина (21 марта 1940 года, № 5618);
 орден Красной Звезды (1940).

Память 
 Памятная доска Герою Советского Союза Сергею Павловичу Коменданту установлена в посёлке городского типа Краснополье на Аллее Героев.

Литература 
 
 Герой Советского Союза С. Комендант. Ночью... // Бои в Финляндии: Воспоминания участников. Ч. 1. — 2-е изд. — М.: Воениздат, 1941. — С. 200—206.
 В путешествие по Сумщине. Харьков, 1979.
 Гриченко И. Т., Головин Н. М. Подвиг. — Харьков: Прапор, 1983.

Примечания

Ссылки 
 

Командиры рот в Великой Отечественной войне